Your Place or Mine steht für:
 Your Place or Mine (Album, 1977), Musikalbum des US-amerikanischen Country-Musikers Gary Stewart
 Your Place or Mine (Album, 1978), Musikalbum der US-amerikanische Pop- und Soul-Band The Hues Corporation
 Your Place or Mine, Demoaufnahme (1981) von Bitches Sin
 Your Place or Mine, Musiksingle (1985) der US-amerikanischen Funkband The Bar-Kays
 Your Place Or Mine (Single), Musiksingle (1992) des niederländischen Sängers René Froger
 Your Place or Mine (Album, 2011), Musikalbum des US-amerikanischen Jazz-Musikers Bob Kindred
 Your Place or Mine, US-amerikanische Filmkomödie (2023)

Siehe auch:
 Your Place… or Mine, US-amerikanischer Fernsehfilm (1983)
 Your Place or Mine?, Musikalbum (2007) von Olia Tira